Dans le langage courant, une bulle est une petite sphère de gaz qui s'élève à la surface d'un liquide (par exemple, bulles produites par un poisson), ou une sphère de gaz pelliculée (par exemple, bulle de savon).

Bulle ou Bulles peuvent aussi désigner :

Religion 
Dans le catholicisme, une bulle pontificale, ou papale, ou apostolique, est un document, par lequel le pape pose un acte juridique important.

Bourse, économie, finance 
Une bulle spéculative, aussi appelée bulle boursière ou bulle financière, est une hausse des prix très excessive sur le marché des actifs financiers (bourse), de l'immobilier, des changes, des matières premières, etc.
 La bulle Internet est une bulle spéculative ayant touché les entreprises du secteur technologique, qui débuta dans les années 1990 aux États-Unis pour finir d'éclater au début des années 2000.
 Une bulle immobilière est une bulle spéculative qui apparaît à l'échelle d'une région voire sur l'ensemble du territoire d'un marché immobilier. Elle est caractérisée par une hausse très rapide de la valeur des biens immobiliers.

Médecine 
 En hématologie, une bulle peut désigner une enceinte stérile transparente, en surpression, destinée à protéger les patients atteints de déficience immunitaire.
 Enfant-bulle, enfant dont les défenses immunitaires sont affaiblies ou inexistantes.
En dermatologie, une bulle est une lésion cutanée élémentaire caractérisée par un soulèvement circonscrit de la peau, qui est rempli d'un liquide pouvant être du sang, de la lymphe, du pus, etc., par exemple dans le cas de brûlure, d'allergies (urticaire) ou d'atteinte externe par certains gaz chimiques toxiques.

Astronomie 
En astronomie :
 La bulle locale est une région de notre Galaxie englobant le système solaire et qui émet un surplus de rayons X signe possible du fait que le milieu interstellaire y a été échauffé par une explosion récente de supernova.
 La Bulle de Hubble est une région de l'univers local englobant notre Galaxie qui serait soumis à une expansion de l'univers légèrement différente de l'univers dans son ensemble.

Sciences et techniques 
 En physique des particules, une chambre à bulles est utilisée pour détecter la présence des particules à la sortie d'un accélérateur (cyclotron)
 En informatique, une bulle est un vide dans l'exécution d'une instruction.
 En informatique, les infobulles sont des messages qui s'affichent lorsque la souris passe sur certaines zones de l'écran.
 Le papier bulle est un matériau plastique transparent utilisé en général pour emballer des objets fragiles.
 En tant qu'outil de mesure, le niveau à bulle permet de placer ou de régler un élément d'architecture, ou tout élément mécanique exigeant une position parfaite à l'horizontale ou au contraire à la verticale, voire en inclinaisons médianes diverses.
 En photographie, et en prise de vues cinématographique, « faire la bulle », c’est examiner le niveau à bulle intégré à la tête qui supporte la caméra sur son trépied ou sur tout autre support, et régler ces différents éléments afin de positionner l’appareil bien à l’horizontale pour ne pas basculer les verticales comprises dans le cadrage. Les basculer volontairement donne un plan cassé ou débullé.
 En langage familier, buller signifie ne rien faire d'intéressant ou rien du tout.

Poker 
Au poker, la bulle est le moment d'un tournoi où il ne reste qu'une élimination avant que tous les joueurs restants soient payés.

Jeu vidéo 
Bubble Ghost (Fantôme à Bulle) est un jeu vidéo sorti en 1987.

Diplomatique 
En diplomatique, une bulle est un sceau de métal et, par métonymie, l'acte, généralement très solennel, auquel il est appendu. L'or fut employé à cette fin par les empereurs de Constantinople et au Moyen Âge par les empereurs romains germaniques. La papauté choisit de sceller ses bulles avec du plomb en signe d'humilité.

Bande dessinée 
En bande dessinée, le terme de bulle est fréquemment employé à la place de celui de phylactère.

Antiquité 
La bulle (latin ) est un pendentif de cuir ou de métal, de forme sphérique et contenant une amulette, que les enfants romains de naissance libre portaient, pour les garçons jusqu'à leur majorité et la prise de la toga virilis, pour les filles probablement jusqu'à leur mariage.

Patronymes 
 Estelle-Sarah Bulle (1974-), romancière française ;
 Jean Bulle (1913-1944), militaire et résistant français ;
 Nathalie Bulle (1964-), sociologue française.

Pseudonyme 
 Bulle Ogier (née en 1939), actrice française.

Toponymes 
France
Bulle, commune française du Doubs
Bulles, commune française de l'Oise
Suisse
Bulle, commune suisse du canton de Fribourg

Musique 
 Bulles, album de Michel Polnareff

Cinéma et télévision 
 Bulle, série télévisée suisse d'Anne Deluz
 La Bulle (The Bubble), film américain prévu pour 2022

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme